Richard Patterson – regista, montatore e tecnico degli effetti speciali
 Richard North Patterson – avvocato e scrittore statunitense